John Slack ist der Name folgender Personen:

* John Bamford Slack (1857–1909), britischer Politiker
 John M. Slack (1915–1980), US-amerikanischer Politiker